"Jutiapa", que em Língua náuatle quer dizer "Rio da juta", pode significar:

 Jutiapa, departamento da Guatemala
 Jutiapa (Guatemala), capital do departamento homónimo
 Jutiapa (Atlántida), cidade hondurenha
 Jutiapa (El Salvador)

Desambiguações de topônimos